Тіргартен ():

 Тіргартен — район Берліна;
 Тіргартен — парк в центрі Берліна;
 Лайнцер Тіргартен — заповідник на південному заході Відня